Десяткин — фамилия; имеет женскую форму Десяткина.

Известные носители:
 Десяткин, Роман Васильевич (род. 1950) — советский и российский почвовед, заместитель директора ИБПК СО РАН, награждён золотой медалью имени В. В. Докучаева (2016).
 Десяткин, Тарас Гаврилович (1928 — 2018) — начальник объединения «Якутзолото», Герой Социалистического Труда.